drewno twardzielowe
 twardziel (choroba)
 Twardziel (film)
 Twardziel (góra)